MiLight — четвёртый студийный альбом DJ Krush, вышедший в 1997 году.

Список композиций 
 «Intro»
 «from Rino»
 «Shin-Sekai» featuring Rino
 «Jikan No Hashi 1»
 «from Stash»
 «Real» featuring Tragedy
 «from Tragedy»
 «Jugoya»
 «Listen» featuring Shawn J Period
 «from Shawn J Period»
 "Supanova featuring Finsta Bundy
 «from Finsta Bundy»
 «Jikan No Hashi 2»
 «from DJ Cam»
 «le Temps» featuring DJ Cam
 «from Kemuri Production»
 «Hitotsu no Mirai» featuring Kemuri Production
 «from Futura 2000»
 «from DJ Krush»
 «Jikan No Hashi 3»
 «from Lee Q»
 «from Mos Def»
 «Shinjiro» featuring Mos Def
 «from Ken 'Duro' Ifill»
 «Light [Can You See It]» featuring Ken 'Duro' Ifill
 «Mind Games» featuring Eri Ohno
 «from Eri Ohno»
 «Skin Against Skin» featuring Deborah Anderson

Семплы 
Intro
 «Prologue» Hōzan Yamamoto из альбома Ginkai

Shin-Sekai
 «You’re Getting a Little too Smart» — The Detroit Emeralds

Hitotsu No Mirai
 «Funky Worm» — Ohio Players
 «You’re Getting a Little too Smart» — The Detroit Emeralds

Light
 «For Real» — Roy Ayers & Wayne Henderson

Альбомы DJ Krush
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Mo’ Wax
Альбомы FFRR Records